Název Ratajský potok má více vodních toků:

 Ratajský potok (přítok Kotojedky) – levostranný přítok Kotojedky v okrese Kroměříž
 Ratajský potok (přítok Štěpánovského potoka) – levostranný přítok Štěpánovského potoka v okrese Benešov
 Ratajský potok (přítok Živého potoka) – pravostranný přítok Živého potoka v okrese Kutná Hora